Sélection Talents - volume 1 est un album compilation de la chanteuse Sheila, sorti en 2002.

Liste des titres 
 Le ranch de mes rêves
 Première surprise-partie
 Chaque instant de chaque jour
 Adam et Eve
 Samson et Dalila
 Poupée de porcelaine
 Mélancolie
 Ne fais pas tanguer le bateau
 Tu es le soleil
 Quel tempérament de feu
 I don't need a doctor
 Seven Lonely Days
 Your love is good
 Glori-Gloria

Production 
 CD  contenant 15 titres, Warner WSM 809274568021, date de sortie : 2002.

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 2002